U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades på Island 18–29 juli 2007.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Slutställning

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2007 på Island
2007
Internationella fotbollstävlingar på Island
Fotbollsåret 2007